Rabih (en ) est un prénom et patronyme d'origine arabe.

Prénom 
 Rabih Abou-Khalil (né en 1957, compositeur et musicien libanais.
 Rabih Alameddine (né en 1959), peintre et écrivain libano-américain.
 Rabih Kayrouz (né en 1973), styliste et couturier libanais.

Patronyme 
 Riahi Rabih (1912-1946), footballeur français né en Algérie.

Autres translittérations du nom 
 Rabie Yassin (né en 1960), footballeur international égyptien.
 Mohammed Rabia (né en 1981), joueur de football omani.

Voir aussi 
 Rabah (Rabih al-Zubeir ibn Fadl Allah) (vers 1842-1900), trafiquant d'esclaves d'Afrique centrale.